Атлетика на Медитеранским играма 1955. била је један од 19 спортова који су били на програму Игара. Такмичења су одржана од 16. до 25. јула на олимпијском стадиону Луис Кампоманес у Барселони.

Такмичило се само у мушкој конкуреници у 24 дисциплине. Учествовали су представници 10 земаља.

Земље учеснице 

  
  
 
  Грчка
 

 
 
 
  Сирија

Резултати

Биланс медаља

Спољашње везе 
 Комплетни резултати на сајту Игара

Медитеранске игре 1955.